Намазалы́ Тюме́нов (; 15 декабря 1927, Дён-Талаа, Киргизская АССР) — бригадир плотников Балыкчинского строительно-монтажного управления треста «Чуйпромстрой» Министерства строительства Киргизской ССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1927 году в крестьянской семье в селе Дён-Талаа (ныне —  Иссык-Кульской области). С 1948 года трудился плотником в строительно-монтажном управлении треста «Чуйпромстрой» в городе Рыбачье. С 1956 года возглавлял бригаду плотников в этом же управлении.

Бригада Намазалы Тюменова досрочно выполнила производственные планы Восьмой пятилетки (1966—1979) на 117,3 %. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том / Башкы ред. Асанов Ү. А. — Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1
 Ысык-Көл облусу энциклопедия. — Бишкек, 1994.

Ссылки 
 
 Фото, Киргизский фотоархив
 Газета «Советтик Кыргызстан» от 11 ноября 1976 года

Персоналии:Балыкчи (Киргизия)